Fountain Hill puede referirse a 3 localidades de Estados Unidos:

 Fountain Hill (Arkansas);
 Fountain Hill (Arizona);
 Fountain Hill (Pensilvania).